Kabinett Paasikivi steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Paasikivi I (1918)
 Kabinett Paasikivi II (1944 bis 1945)
 Kabinett Paasikivi III (1945 bis 1946)